Netzberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Netzberg (Gemeinde Pregarten), Ortschaft von Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Netzberg (Harz) (486,5 m), im Harz bei Ilfeld-Netzkater, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Siehe auch:
 Netzenberg